Дубки — деревня в Александровском районе Владимирской области России, входит в состав Каринского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Малый Киржач в 19 км на юго-восток от центра поселения села Большое Каринское и в 17 км на юго-восток от города Александрова.

История 
В XIX — начале XX века деревня называлась Погорелка и входила в состав Махринской волости Александровского уезда. Здесь была усадьба богатых помещиков Бехтеевых, воспетая князем И. Долгоруким. С 1926 года — в составе Карабановской волости. В 1859 году в деревне числилось 12 дворов, в 1905 году — 14 дворов, в 1926 году — 15 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Романовского сельсовета Александровского района, с 1948 года — в составе пригородной зоны города Александрова, с 1965 года — в составе Александровского района, с 1969 года — в составе Махринского сельсовета, с 2005 года — в составе Каринского сельского поселения.

В 1966 году деревня Погорелка Романовского сельсовета была переименована в Дубки.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Александровского района (Владимирская область)